Zalesice-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zalesice-Kolonia, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Zalesice-Kolonia, un village dans la voïvodie de Łódź